Attack (englisch für Angriff) steht für:

 Originaltitel des Films Ardennen 1944 (USA 1956)
 Attack (Band), deutsche Rockband

Siehe auch:
 Attacke
 Attac